Вересковый тетерев () — вымерший подвид лугового тетерева из отряда курообразных.

Вересковые тетерева населяли равнины Новой Англии до 1932 года и были размером с курицу. Они являлись родственниками острохвостого тетерева, который обитает в Северной Америке. Вересковые тетерева имели маленький мозг и замедленную реакцию. Питались семенами.

Причины вымирания 
На вересковых тетеревов нападали ястребы и другие хищные птицы. Иммигранты завозили с собой тяжёлые инфекционные заболевания, губившие тетеревов, и питались их мясом. Также естественная среда обитания исчезала из-за распашки земель и пожаров.

Вересковые тетерева полностью исчезли с материка, хотя примерно 200 особей оставалось на острове Мартас-Винъярд. Но к 1896 году количество вересковых тетеревов снизилось до 100, а ещё через несколько лет — до 50.

Попытка сохранить подвид 
После того как на острове Мартас-Винъярд был создан заповедник, численность этих птиц резко увеличилась, однако в результате нескольких суровых зим и лесных пожаров места гнездования вересковых тетеревов оказались уничтожены, а сами они сильно пострадали. К 1927 году на острове осталось 13 тетеревов, а к 1928 году — лишь 2. Последний тетерев погиб в 1932 году.

Примечания 

†
Вымершие птицы
Подвиды животных, вымершие после 1500 года
Животные, описанные в 1758 году
Вымершие нелетающие птицы